REE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Reese Air Force Base, Lubbock / Reese (Texas), Stati Uniti
 Altro nome degli Arikara
 REE – acronimo per indicare le terre rare (dall'inglese "rare earth elements")
 REE – acronimo per effetto Rashba-Edelstein – effetto di interconversione spin-carica bidimensionale
 Ree – cognome coreano

Persone

Ree
Celina Ree (1990) – cantante danese

Rée
Max Rée (1889-1953) – scenografo e costumista danese naturalizzato statunitense
Paul Rée (1849-1901) – filosofo, scrittore e aforista tedesco